Висо́цька () — жіноча форма слов'янського прізвища Висоцький.
 Висоцька Вікторія Анатоліївна — українська науковиця і педагогиня.
 Висоцька Ганна Григорівна (1923—1943) — льотчиця 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку, учасниця Другої світової війни, гвардії молодший лейтенант.
 Висоцька Євгенія Петрівна (нар. 1975) — українська трекова та шосейна велогонщиця, багаторазова чемпіонка України, учасниця літніх Олімпійських ігор-2008 й жіночих багатоденок «Джиро д'Італія».
 Висоцька Ірена Андріївна (нар. 1953) — дитяча письменниця, журналістка, двоюрідна сестра Володимира Висоцького.
 Висоцька Лідія Ільківна (нар. 1944) — українська радянська діячка, новаторка сільськогосподарського виробництва, Депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання.
 Висоцька Лідія (пол. Lidia Wysocka; 1916—2006) — польська акторка театру і кіно, співачка та театральний режисер.
 Висоцька Наталія Олександрівна (нар. 1950) — українська літературознавиця англійської та американської літератури, філолог, викладач зарубіжної літератури, професор, шекспірознавець.
 Висоцька Ольга Євгенівна (нар. 1974) — сучасна українська філософиня, доктор філософських наук.
 Висоцька Ольвія Леонідівна (нар. 1956) — українська філологиня (англійська, німецька, французька мови) і педагогиня.
 Висоцька Станіслава Марія (дівоче прізвище — Дзенґелевська; пол. Wysocka Stanisława; Dzięgelewska; 1877—1941) — польська актриса, режисерка і педагогиня.
 Висоцька Юлія Олександрівна (нар. 1973) — російська актриса театру і кіно, телеведуча.
 Висоцька-Охлевська Яніна (пол. Ochlewska-Wysocka, Janina, 1903—1975) — польська піаністка і клавесиністка.

Висоцька — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Висоцька — присілок, Мишкинський район, Ярославська область

Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища